Glyptotherium est un genre éteint de mammifères xénarthres proche du tatou. Ces animaux faisaient partie de la mégafaune nord-américaine, dont beaucoup d’espèces ont aujourd’hui disparu.

Glyptotherium a dû s’éteindre à cause d’un changement climatique ou de la présence de l’Homme. L'espèce Glyptotherium texanum s'est éteinte il y a environ  ans.

Liste des espèces 
 Glyptotherium cylindricum
 Glyptotherium texanum

Notes et références

Annexes

Références taxinomiques 

un das heißt italiano

Cingulata
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1903